Delfosse ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Delfosse (1883–1956), Flug- und Automobilpionier
 Hans Delfosse (* 1950), deutscher Maler und Grafiker
 Noël Joseph Auguste Delfosse (1801–1858), belgischer Politiker
 Sébastien Delfosse (* 1982), belgischer Radrennfahrer

Delfosse bezeichnet das folgende Unternehmen:
 Delfosse et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller